India
Gosainganj – città del distretto di Faizabad, Uttar Pradesh
Gosainganj – città del distretto di Lucknow, Uttar Pradesh